A novembre 2013 la Nazionale di rugby a 15 di  è impegnata in un tour europeo che prevede quattro incontri, tre dei quali test match (contro ,  e ) e un match contro i Barbarians a Londra.

Risultati

I test match

Barbarians 

Tour di rugby a 15 in Italia
Tour di rugby a 15 nelle Isole britanniche
Tour di rugby a 15 in Romania